Fontanospora är ett släkte av svampar. Fontanospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fontanospora